Por Olimpíadas de 1988 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1988, em Seul.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, em Calgary.

Desambiguação
Desambiguações de esportes